Il doppio del torneo di tennis Camparini Gioielli Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Joseph Sirianni e Rogier Wassen che hanno battuto in finale Alessio Di Mauro e Vincenzo Santopadre 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Joseph Sirianni /  Rogier Wassen (Campioni)
 Marcos Daniel /  Juan Pablo Guzmán (semifinali)

 Enzo Artoni /  Martín Vassallo Argüello (primo turno)
 Federico Luzzi /  Potito Starace (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Camparini Gioielli Cup 2003